Okręty US Navy o nazwie USS "Corbesier":
 Pierwszy  był planowanym niszczycielem eskortowym typu Cannon. Został przekazany siłom morskim Wolnych Francuzów w 1943 jako "Sénégalais". Na stałe przekazany Francji w 1952, złomowany w 1965.
 Drugi  był niszczycielem eskortowym typu John C. Butler. Zwodowany w 1944, wycofany ze służby w 1946, zl

Corbesier